Ма́лья () — каталанский топоним и фамилия.

 Малья (Барселона) — муниципалитет в испанской провинцию Барселона (в составе автономного сообщества Каталония).

 Носители фамилии
 Малья Каль, Рамон (1922—2014) — испанский католический прелат.
 Форнальс Малья, Пабло (род. 1996) — испанский футболист.
 Хименес Малья, Сеферино (1861—1936) — испано-цыганский активист, покровитель цыган в Католической церкви.

См. также 
 Сая-де-Малья
 Малия
 Маллья, Виджай